La Temporada 2002 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 2002.

Clubes campeones

Torneos locales

Primera división

Apertura

Fase clasificatoria

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D 

 Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

Ronda eliminatoria

Cuartos de final

Semifinales

Final

Partido de ida

Partido de vuelta

Clausura

Fase Clasificatoria

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D 

 Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

Sextos de final

Cuartos de final

Seminales

Final

Tabla general del año 2002 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Primera B

Primera fase

Zona Norte 
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

Zona sur 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

Segunda fase

Grupo A

Grupo B 
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

Liguilla del Descenso 
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

Fase final 
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

También ascendió directamente Universidad de Concepción, como subcampeón de la categoría.

Tercera División

Primera Fase

Zona Norte 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

Zona Sur 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

Segunda fase

Zona norte 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

Zona Sur 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

Fase final 

PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

Cuarta División

Primera fase

Grupo Norte 
PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Grupo Sur 
PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Segunda fase

Grupo Norte 
PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Grupo Sur 
PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Fase Final

Semifinales

Final 

También asciende Lautaro como Subcampeón.

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores 

Los equipos que participaranon en la Copa Libertadores 2002, a partir de febrero de 2002, fueron:

 Chile 1:  Santiago Wanderers eliminado en fase de grupos  (2PG, 3PE, 1PP) .

 Chile 2:  Universidad Católica eliminado en octavos de final frente a  São Caetano   1(2):1(4) .

 Chile 3:  Cobreloa eliminado en octavos de final frente a  Olimpia 1:4 .

Copa Sudamericana 

Los equipos que participaron en la Copa Sudamericana 2002, a partir de agosto de 2002, fueron:

 Chile 1:  Cobreloa eliminado en segunda fase frente a  Santiago Wanderers 2:4 .

 Chile 2:  Santiago Wanderers eliminado en cuartos de final frente a  Atlético Nacional 2(5):2(6) .

Selección nacional

Partidos

Partidos no oficiales 

<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=10%|Competencia
!widht=30%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|27 de diciembre de 2002
| Estadio La RosaledaMálaga, España
|
|align=center| 3 - 2 
|<center>Amistoso|<small>Álvarez , Quinteros 
|}

Referencias

Enlaces externos 
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Temporadas del fútbol chileno